

Film/Televisie
Last Call (ER), een aflevering van ER
Last Call (1991), een thriller uit 1991
Last Call (2002), een film uit 2002 over F. Scott Fitzgerald
Last Call (2004), een film uit 2004 met Lynn Cohen
Last Call (2006), een film uit 2006
Last Call (2008), een film uit 2008
Last Call (2012), een film uit 2012
Road House 2: Last Call, een vervolg op Road House
Last Call (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2019

Literatuur
Last Call (Tim Powers), een boek van Tim Powers

Muziek
Last Call (Dave Van Ronk), een lied van Dave Van Ronk
Last Call (Lee Ann Womack), een lied van Lee Ann Womack
Last Call (Elliott Smith), een lied van Elliott Smith
Last Call (Kanye West), een lied van Kanye West
Last Call (OutKast), een lied van OutKast
Last Call (Patti Smith), een lied van Patti Smith
Last Call (Plain White T's), een lied van Plain White T's
Last Call (The Saturdays), een lied van The Saturdays

Anders
Last Call (videospel), een videospel uit 2000